Melinda (voornaam), de voornaam voor een meisje
Melinda and Melinda, een comedyfilm uit 2005, geregisseerd door Woody Allen
Melinda Clarke, een Amerikaanse actrice
Melinda Czink, een Hongaarse tennisster
Melinda Dillon, een Amerikaanse actrice
Melinda French, de echtgenote van Bill Gates
Melinda Gál, een Hongaarse pornoactrice, beter bekend als Dora Venter
Melinda Warren, een personage in de televisieserie Charmed
Melinda (geslacht), een geslacht van bromvliegen
Melinda (2018), Amerikaanse film uit 2018